Verbois ist der Name von:

 Verbois, ein Weiler in der Gemeinde Russin im Kanton Genf, siehe Russin
 Barrage de Verbois, eine Staustufe und ein Laufwasserkraftwerk auf der Rhone im Kanton Genf.
 Verbois (Seigneurie), eine ehemalige Seigneurie auf dem Gebiet der Gemeinde Notre-Dame-du-Portage, Québec, Kanada
 Verbois, ein Weiler in der Gemeinde Saint-Alexandre-de-Kamouraska in der Provinz Québec, Kanada